Preusmjeri Nacrt:Raketne topovnjače klase Hamina